Констанция Арагонская (), (1343—1363)
— инфанта Арагона, дочь короля Педро IV и Марии Наваррской, жена короля Сицилии Федериго III.

Происхождение 
Констанция Арагонская родилась в 1343 году в монастыре Поблет, служившем резиденцией королевской семьи. Она была первым ребёнком восемнадцатого короля Арагона Педро IV и его первой жены Марии Наваррской. По отцовской линии она была внучкой Альфонсо IV Арагонского и Терезы де Энтенсы. По материнской линии приходилась внучкой королю Наварры Филиппу III д’Эврё и королеве Жанне II.

Ранние годы 
Мария Наваррская родила Констанцию, когда ей самой было 14 лет. Спустя четыре года она скончалась при родах сына Педро, который умер вскоре после рождения. Педро IV Церемонный, не имея жены и наследника мужского пола, объявил наследницей арагонского трона Констанцию и потребовал, чтобы вассалы принесли ей присягу. Многие с этим не согласились и создали противостоящую королю Арагонскую унию. Педро был вынужден жениться, чтобы иметь законного наследника. Осенью 1347 года у Констанции появилась мачеха Элеонора Португальская. Она умерла через год, так и не оставив потомства. В 1349 году Педро IV вновь женился, и в конце 1350 года у Констанции наконец-то появился младший брат, а у короны Арагона — наследник. Юного инфанта назвали Хуаном.

Замужество и дети 
Констанция была помолвлена с малолетним королём Сицилийского королевства Людовиком. Но в 1355 году он в возрасте пятнадцати лет скончался от чумы.

Констанция 11 апреля 1361 года в Катании вышла замуж за короля Сицилии Федериго III, который приходился Людовику братом. В браке с ним у Констанции родилась дочь:
 Мария (1363—1401)

Констанция умерла вскоре после родов, 18 июля 1363 года, в Катании. Её дочь Мария в возрасте 14-ти лет была провозглашена королевой Сицилии.

Ссылки 
 Генеалогия Барселонского дома

Барселонский дом
Умершие при родах
Супруги правителей XIV века
Инфанты Арагона (женщины)‎